Ада́м Казано́вский (, 1599 — 25 декабря 1649, Варшава) — государственный деятель Речи Посполитой, подкоморий надворный коронный (1634), стольник великий коронный (с 1643), маршалок надворный коронный (1643—1649), каштелян сандомирский, староста борисовский и барцицкий (1633), козеницкий, варецкий, солецкий, бельский (с 1638), новотаргский (1640).

Биография 

Представитель польского шляхетского рода Казановских герба Гржимала.

Адам и его брат Станислав воспитывались вместе с королевичем Владиславом. Молодой Казановский всюду сопровождал Владислава: и в его попытках занять русский престол (1610—1612), и во время Хотинской битвы в 1621.
Сопутствовал ему и в поездках по Западной Европе и Ватикан.

Будущего короля Речи Посполитой и Адама связывала большая дружба. После совершеннолетия Владислава, король Сигизмунд III подарил старшему сыну дворец в Варшаве, который послужил причиной конфликтами между ними. Владислав, в свою очередь, подарил эту резиденцию вместе с прекрасной мебелью и произведениями искусства Казановскому.

В 1633, благодаря поддержке друга короля Владислава IV Адам Казановский выгодно женился на 14-летней Эльжбете (Гальшке) из Случкова (1619—1671). Приданое невесты составляло 50 тысяч злотых и многочисленное движимое и недвижимое имущество. По случаю свадьбы король подарил Адаму 20 тыс. злотых, а стоимость подарков составила 40 тыс. злотых. Детей в этом браке не было.

В 1635 Казановский провел удачную транзакцию по покупке корабельного флота для короля Владислава IV. Когда в бюджете не хватило денег, он заложил собственное имущество.

В 1634 стал стольником надворным коронным, при этом король специально для своего друга Адама возобновил, отменённый ранее этот придворный чин.

В 1637 назначен подкоморием надворным коронным и каштеляном Сандомира. После брака Владислава с эрцгерцогиней Цецилией Австрийской (сестрой будущего императора Священной Римской империи Фердинанда III) влияние Адама Казановского ослабело, хотя он и в дальнейшем получал от властей прибыльные и доходные должности и староства.

Похоронен в Варшаве в соборе святого Иоанна Крестителя.

Ссылки 
 Adam Kazanowski (1599—1649)

Умершие в Варшаве
Адам
Каштеляны сандомирские
Старосты Королевства Польского
Маршалки надворные коронные
Похороненные в Варшаве
Выпускники Падуанского университета